Lineu Ferreira do Amaral (1897-1979) foi um engenheiro e político brasileiro.  

Foi engenheiro da Rede de Viação Paraná-Santa Catarina. Foi vereador em Curitiba e também foi prefeito do mesmo município de 1949 a 1951.

Engenheiros do Paraná
Vereadores de Curitiba
Prefeitos de Curitiba